Виллега́д () (* около 740 года в Нортумбрии; † 21 ноября 789 года в Блексене (Blexen) на Везере (Weser) — святой католической церкви, а с 2006 года православной церкви РПЦ МП (местнопочитаемый святой Берлинской и Германской епархии). Примерно с 770 года осуществлял активную миссионерскую деятельность в Фризии и в регионах современной Нижней Саксонии. Первый епископ Бремена.

Жизнеописание 

Наиболее вероятно, что после успешного окончания церковного учебного заведения в Йорке, Виллегад прибывает в 765/770 годах с духовной миссией во Фризию. Здесь он ведёт успешную миссионерскую деятельность, в связи с чем постоянно подвергает свою жизнь смертельной опасности. Его поддерживает Карл Великий.

В 782 году восставшие саксы вынуждают Виллегада свернуть свою деятельность и отправиться в паломническое путешествие в Рим. По возвращении он примерно два года прожил в монастыре Эхтернах. И только лишь после того, как предводитель саксов Видукинд в 785 году принял крещение, Виллегад возвращается в уже знакомые районы Фризии и продолжает миссионерскую деятельность. Центром миссии он выбирает Бремен.

13 июля 787 года происходит его посвящение в епископы, а в 789 году в праздник Всех Святых сам освящает в Бремене вновь отстроенный из дерева собор.

Святой Виллегад не дожил до 805 года, когда был утверждён Бременский диоцез. Но его деятельность на благо христианской церкви и благочестие остались в памяти благодарных потомков. В 860 году архиепископ Ансгар положил мощи святого в соборе Бремена. И к ним паломничали верующие не только близлежащих городов, но и жители Хильдесхайма, Оснабрюка, Мюнстера.

Житие святого было написано в монастыре Эхтернах.

В годы Реформации мощи святителя Виллегада были утеряны.

Иконография изображает святого в епископских одеяниях, с макетом церкви в руках, разрушающим идолов.

Примечания

Ссылки 
 Виллегад. Биографо-библиографический церковный лексикон www.bbkl.de (нем.)
 Виллегад Бременский www.heiligenlexikon.de (нем.)
 Святой Виллегад. Католическая энциклопедия www.newadvent.org (нем.)
 Vita sancti Willehadi

Православные святые
Христианские святые VIII века
Святые Нидерландов
Святые Фризии
Святые Германии
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения
Архиепископы Бремена
Епископы VIII века